Tirkkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1947-2012), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1884-1968), lutteur gréco-romain finlandais
Pekka Tirkkonen (né en 1968), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1883-1951), lutteur olympique finlandais

Voir aussi
Maison Tirkkonen, bâtiment du quartier Tammerkoski de Tampere, Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois